Giovanni Niutta – nobile italiano
 Ugo Niutta – aviatore e ufficiale italiano, medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Vincenzo Niutta – magistrato e giurista italiano, senatore e ministro senza portafoglio del Regno d'Italia